Gorgyra () bezeichnet:
 eine Nymphe aus der griechischen Mythologie, siehe: Gorgyra (Mythologie).
 den antiken Namen von Karlovasi, einer Stadt auf Samos.
 mehrere Schmetterlingsarten aus der Familie der Hesperiidae, siehe: Gorgyra (Schmetterling)